La línea Lanzadera Mercado del Lunes de autobuses de Castellón une la Plaza La Libertad con el Recinto de Mercados.

Características 
Esta línea se puso en funcionamiento poco después de que se produjera el traslado del Mercado del Lunes del antiguo recinto al actual Recinto de Ferias y Mercados, situado más a las afueras de la ciudad. Esta línea lanzadera pretende mejorar el acceso al mercado desde el centro de la ciudad.

Frecuencias

Recorrido

Enlaces externos 
 Asociación de autobuses de Castellón
 Web del Ayto. de Castellón

Véase también 
 Transporte urbano de Castellón de la Plana

Transporte en Castellón de la Plana